L'avarizia – episodio diretto da Gustavo Serena del film I sette peccati capitali (1918)
 L'avarizia – episodio diretto da Claude Chabrol del film I sette peccati capitali (1962)